Túnel de San Gotardo puede referirse a tres túneles, todos ellos ubicados en Suiza, que atraviesan el Macizo de San Gotardo en los Alpes Lepontinos:
Túnel de base de San Gotardo, de tipo ferroviario, inaugurado en 2016 y de 57 km de longitud.
Túnel de carretera de San Gotardo, inaugurado en 1980 y de 17 km de longitud.
Túnel ferroviario de San Gotardo, inaugurado en 1882 y de 15 km de longitud.